Song Shan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Songshan, heligt berg i Henan,

Macao 

 Guia Marco, kulle, 

Robotskapade Kinaförgreningar